Емануель, Емануїл (, ) — жіноче та чоловіче ім'я біблійного походження. З івриту ім'я перекладається як «з нами Бог».

Відомі особи 
 Емануель Акс — американський піаніст, викладач Джульярдської школи.
 Емануель Ласкер — німецький шахіст, математик і філософ.
 Емануель Левінас — французький філософ.
 Емануель Мане-Кац — французький та ізраїльський живописець і скульптор.
 Емануель Марголіаш — американський біохімік.
 Емануель Погатець — австрійський футболіст.
 Емануель Пуркинє — чеський ботанік і метеоролог.
 Емануель Регу — бразильський пляжний волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Емануель Унгаро — французький модельєр, засновник Будинку моди.
 Емануель Фінкель — французький режисер.
 Емануель Шедаль — французький стрибун на лижах з трампліна.
 Емануель Шрайбер — американський рабин.

 Емануель-Луї Грюнер — французький геолог і металург.

 Емануїл Ласкер — німецький шахіст, математик і філософ.
 Віктор Емануїл II — перший король об'єднаної Італії з 1861 року.
 Карл Філіпп Емануель Бах — німецький композитор і музикант.

Топоніми 
 Емануель — округ у штаті Джорджія, США. Ідентифікатор округу 13107.

Інше 
 «Еммануель» — французький фільм 1974 року режисера Жюста Жакена.

Див. також 
 Емануел

Посилання 
 Behind the Name: Meaning, Origin and History of the Name Emmanuel.